

Carriera

Club

Reading e prestiti 
Dal 2011 al 2014 ha giocato 114 partite in Championship con il Charlton, ottenendo nel 2014 la promozione in Premier League. Non è mai riuscito a debuttare con il Reading che lo ha sempre girato in prestito.

Leicester City 
Il 1º luglio 2014 viene acquistato a titolo definitivo dal Leicester City, neopromosso in massima serie. Partecipa, da terzo portiere dietro a Schmeichel e Mark Schwarzer alla sorprendente vittoria del Leicester City della Premier League 2015-2016.

Huddersfield Town 
Il 1 Luglio 2018 si trasferisce all'Huddersfield Town, che successivamente al termine della stagione lo girerà in prestito al Derby Country.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Leicester: 2015-2016

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori inglesi